Molière (schrijver), pseudoniem van Jean-Baptiste Poquelin, Frans toneelschrijver en acteur
 Marinus Jan Granpré Molière, Nederlands architect en stedenbouwer
 Molière (schoen), bepaald soort schoen
 Molière (trein), een voormalige Europese internationale trein voor de verbinding Parijs - Dortmund
 Molière (prijs), een prestigieuze Franse theaterprijs

Er zijn verschillende films gemaakt over Jean-Baptiste Molière, die zijn naam dragen.

Zie ook 
 Roche-la-Molière, een gemeente in het Franse departement Loire
 Molières doorverwijspagina